Каторі (Сіґа)
Каторі (Тіба)
Повіт Каторі